Tùrbine – vortice di vento, tornado
 Turbìne – (pl. di turbìna), turbomacchine motrici
Classe Turbine – classe di cacciatorpediniere della Regia Marina
Turbine – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1902
Turbine – l'ex Espero, riclassificato e ribattezzato nel 1921
Turbine – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1927
Turbine – film del 1941 diretto da Camillo Mastrocinque
Turbine – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Turbine – album dei The Walk del 1994
Turbine Milano – squadra di hockey su ghiaccio italiana

Altri progetti